Nobilis steht für:

 Angehöriger der römischen Nobilität
 eine Handelsbezeichnung für die Edel-Tanne
 Nobilis (Rollenspiel), ein Pen-&-Paper Rollenspiel
 Nobilis (Zeitschrift), deutsches Monatsmagazin

Siehe auch:
 Nobile
 Nobili